Charles James Irwin Grant, né le  à Montréal et mort le  à Pau, fut le sixième baron de Longueuil, de 1848 à 1879. Il succéda à son père Charles William.

Voir aussi 
Baron de Longueuil

Source 

Baron de Longueuil
Naissance en avril 1815
Décès à 63 ans
Naissance à Montréal
Décès à Pau
Décès en février 1879
Décès dans les Basses-Pyrénées